F35 ou F-35 peut faire référence à :
 F35, une boite de vitesses (transmission) manuelle Opel ;
 Fedora35, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Lockheed Martin F-35 Lightning II, un avion multirôle américain ;
 Route F35, une piste islandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres